Dieudonné est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Dieudonné est un prénom masculin provenant du latin Adeodatus (A Deo datus) qui signifie « donné par Dieu ».

Dieudonné peut être aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
 latin : Adeodatus
 français : Adéodat, Déodat

Popularité du nom 
Ce nom reste d'usage restreint bien qu'un roi de France le reçut à son baptême. La reine Anne d'Autriche se lamentait de ne pas avoir d'enfant. Elle accomplit de nombreux pèlerinages dans toute la France. Lorsqu'elle eut un fils en 1638, il fut baptisé « Dieudonné ». C'est son berceau qui figure sur les armes de Saint-Germain-en-Laye et sur l'emblème du club de football PSG car Louis XIV (né Louis-Dieudonné) est né à Saint-Germain.

Fils posthume du Duc de Berry, né le , le futur roi de France sous le nom de Henri V ne règnera jamais car refusant obstinément le drapeau tricolore auquel il préférait le drapeau blanc fleurdelisé ; il refuse aussi de réinstaurer la royauté. Il porte comme prénom supplémentaire Dieudonné. Sur une médaille émise pour célébrer sa naissance figure l'inscription : « Dieu nous l'a donné » (1820) ; sur une médaille monéiforme : Henricus V Deo Datus (1831). Il décède en 1883.

Saints chrétiens 
 Dieudonné de Rome (), ou Deusdedit, cordonnier à Rome, voisin du futur pape saint Grégoire le Grand ; fêté le 10 août.
 Dieudonné  (†  618), ou Adéodat I, 68 pape de 615 à 618 ; fêté le 8 novembre.
 Voir aussi : Saint Dié, , .

Papes 
 Dieudonné  ou Adéodat I, 68 pape de 615 à 618.
 Dieudonné II ou Adéodat II, 77 pape de 672 à 676.

Souverains 
 Philippe II ou Philippe Auguste surnommé Dieudonné à sa naissance
 Louis XIV baptisé Dieudonné

Prétendants 
 Henri d'Artois, duc de Bordeaux, dit « Henri V » (« comte de Chambord »), baptisé Dieudonné en hommage à Louis XIV

Autres personnalités portant ce prénom 
 Dieudonné de Gozon, le  grand maître des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
 Dieudonné Costes, aviateur français (1892-1973)
Dieudonné Joseph Closset (1819-1866), homme politique belge
 Dieudonné Kabongo, artiste belgo-congolais (1950-2011)
 Dieudonné M'bala M'bala, humoriste, militant politique et polémiste français (° 1966-), nom de scène de Dieudonné
 Dieudonné Niangouna, auteur dramatique, metteur en scène et acteur né à Brazzaville au Congo en 1976

Autres personnalités portant ce patronyme 
 Adolphe Dieudonné (1868-1945), archiviste paléographe, numismate, conservateur du département des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France
 Adrien Dieudonné, graveur du revers des centimes de nouveaux Francs (1912-1982) ;
 Albert Dieudonné, acteur, scénariste et réalisateur français (1889-1976), le Napoléon d'Abel Gance ;
 Alfred Dieudonné, acteur français ;
 Amédée-Dominique Dieudonné (1890-1960), luthier français ; 
 Christophe Dieudonné (1765-1805), avocat français ;
 Dany Dieudonné, pilote française de dragster moto (1948-) ;
 Eugène Camille Dieudonné, anarchiste français (1884-1944) ;
 Florence Carpenter Dieudonné (1850-1927), écrivaine américaine ;
 Hélène Dieudonné, actrice française (1884-1980) ;
 Jacques-Augustin Dieudonné, sculpteur français (1795-1873) ;
 Jean Dieudonné, mathématicien français (1906-1992), cofondateur de Bourbaki ;
 Nicolas Joseph Dieudonné, (1774-1848), homme politique français ;
 Robert Dieudonné, journaliste (1878-1940) ; 
 Jacques Dieudonné, sculpteur belge (1949-) ;
 Jacqueline Dieudonné, gymnaste française (1933-).

Pseudonyme 
 Charles Dieudonné de son vrai nom Georges Oltramare, collaborateur suisse, condamné à la prison en 1947

Toponymie 
 Dieudonné, commune française de l'Oise.

Références 

Homonymie de prénom
Nom théophore